Karol Kowalski-Wierusz (1869–1953) – działacz niepodległościowy, artysta malarz
 Karol Kowalski ps. „Jakub” (ur. 1880) – szewc, działacz niepodległościowy, 13 września 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Karol Kowalski ps. „Boch” (ur. 1894) – kapitan piechoty Wojska Polskiego i komisarz Straży Granicznej, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Karol Kowalski (1897–1940) – porucznik Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Karol Kowalski (ur. 1897) – ślusarz, żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Karol Kowalski – inżynier, doktor habilitowany nauk technicznych

Przypisy